Ла Пинада има више значења:

 Ла Пинада (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пинада (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пинада, Флор де Кафе (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику